Plaats in Indonesië
 Werdoyo (Godong), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Werdoyo (Kebonagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java